EAV est un sigle pouvant désigner :
 éducation pour un avenir viable ;
  ;
 Enseignement Architecture Ville, une revue de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles ;
 Erste Allgemeine Verunsicherung, un groupe de musique autrichien.